Усе́нов — казахская и киргизская фамилия. Известные носители:

 Усенов, Абдулла (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Усенов, Жандос Жолдасович (род. 1960) — казахстанский шашист, тренер, спортсмен, арбитр.